Гаагская консерватория, Королевская консерватория () — нидерландская консерватория, расположенная в Гааге.

Основана в 1826 году указом короля Виллема I.

Консерватория Гааги особенно известна своим отделением ранней музыки — одним из основных мировых центров обучения историческому исполнительству. На этом отделении учится около 180 студентов из 35 стран мира.

Директора консерватории 
 Иоганн Генрих Любек (1826—1865)
 Виллем Николаи (1865—1896)
 Генри Виотта (1896—1919)
 Йохан Вагенар (1919—1937)
 Сем Дресден (1937—1941)
 Хенк Бадингс (1941—1945)
 Сем Дресден (1945—1949)
 Кеес ван Барен (1957—1970)
 Ян ван Флейман (1970—1985)
 Франс де Рёйтер (1985—2006)
 Вим Вос (2006—2008)
 Хенк ван дер Мёлен (с 2008 г.)

Известные педагоги 
 Конрад Бёмер
 Косье Вейзенбек
 Давина ван Вели
 Жанин Дакоста
 Зоран Дукич
 Бартольд Кёйкен
 Сигисвальд Кёйкен
 Рейнберт де Леу
 Джеффри Дуглас Мэдж
 Тео Олоф
 Петер Кой

Известные выпускники 
 Мишель ван дер Аа
 Луи Андриссен
 Давид Брукман
 Рейнберт де Леу
 Барт ван Оорт
 Лоуренс Ренес
 Фридерике Саэйс
 Янин Янсен
 Бенедек Чалог

См. также

Ссылки 
 Сайт консерватории 

Консерватории по алфавиту
Учебные заведения, основанные в 1826 году
Консерватории Нидерландов
Высшие учебные заведения Гааги
Культурные организации Гааги